Зинаи́да Марты́новна (Зи́на) Портнова (,  — , Полоцк или деревня Горяны, Полоцкий район, Витебская область) — пионер-герой, советская подпольщица, партизанка, член подпольной организации «Юные мстители»; разведчица партизанского отряда имени К. Е. Ворошилова на оккупированной гитлеровцами территории Белорусской ССР. Герой Советского Союза (1958).

Биография 

Родилась  года в городе Ленинград в семье рабочего. По национальности белоруска. Окончила 7 классов (1941).

В начале июня 1941 года приехала на школьные каникулы в деревню Зуи, близ станции Оболь Шумилинского района Витебской области. После нападения гитлеровцев на СССР Зина Портнова оказалась на оккупированной территории. С 1942 года — член Обольской подпольной организации «Юные мстители», руководительницей которой была будущий Герой Советского Союза Е. С. Зенькова, член комитета организации. В подполье была принята в Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи.

Согласно советской историографии, участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях против захватчиков. Работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, по указанию подполья отравила суп (погибло более ста офицеров). Нацисты начали поиск злоумышленников, подозревая всех и каждого. Попала под подозрение и Зина, которую немцы почти насильно накормили тем самым супом. Она не помнила, как добралась до крылечка бабушкиного дома, но та отпоила её травяными отварами и молочной сывороткой, в результате девушка осталась жива. Однако, после произошедшего оставаться в деревне ей было смертельно опасно, и Портнову переправили в партизанский отряд.

С августа 1943 года разведчица партизанского отряда имени  К. Е. Ворошилова. В декабре 1943 года, возвращаясь с задания по выяснению причин провала организации «Юные мстители», схвачена в деревне Мостище и опознана некой Анной Храповицкой. На одном из допросов в гестапо деревни Горяны (ныне Полоцкого района Витебской области Беларуси), следователь угрожал ей пистолетом, в котором был "один" патрон, Зина храбро молчала, вдруг во двор въехали машины и следователь отвлёкся. Тогда схватив со стола пистолет следователя, застрелила его и ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, но около реки была схвачена. После этого её пытали больше месяца, пытаясь получить какую-либо информацию о партизанах.

Утром  года её расстреляли в тюрьме города Полоцк (по другой версии — в деревне Горяны).

Память 

 Имя Зины Портновой присвоено улице в Кировском районе Санкт-Петербурга.
 С 1968 по 2000 год в Дальневосточном морском пароходстве существовало судно «Зина Портнова».
 В городском посёлке Оболь (Беларусь):
 есть улица Зины Портновой,
 школа носит имя Зины Портновой,
 в фойе этой школы установлен бюст и мемориальная доска,
 работает музей подпольной организации «Юные Мстители»,
 на улице Нины Азолиной сохранился дом, в котором жила Зина Портнова.

 На автодороге А215 в городском посёлке Оболь (Белоруссия) находится памятная стена, на которой перечислены активные участники Обольской подпольной группы, в том числе и Зина Портнова.

 На аллее Героев перед Шумилинским историко-краеведческим музеем на гранитной плите выбиты портрет и имя З. М. Портновой.
 Зина Портнова официально была причислена к «пионерам-героям» Советского Союза.
 В 1978 году издан художественный маркированный конверт, посвящённый героине.
 Памятник Зине Портновой в селе Ягодное, близ Тольятти — территория бывшего пионерского лагеря «Алые паруса».
 В Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства у входа в павильон № 8 установлен бюст работы скульптора Наума Конгисера.
 Стала прототипом персонажа российско-японско-канадского анимационного фильма в жанре фэнтези «Первый отряд».
 Музей Зины Портновой при школе № 608 в Кировском районе Санкт-Петербурга.
 Портрет Зинаиды Портновой в Санкт-Петербурге по адресу Новгородская улица, дом 2а, лит. Д. Граффити на трансформаторной подстанции ПАО «Ленэнерго» выполнено художниками арт-группы HoodGraff. Невзирая на мнение горожан, 25 августа 2020 г. ГАТИ Санкт-Петербурга предписало в трёхдневный срок закрасить стену и удалить изображение.
 В 2015 году барельеф Зины Портновой установлен на Аллее пионеров-героев (Ульяновск).
 Сюжет вышедшего в 2021 году юношеского романа «Лето в пионерском галстуке» строится вокруг постановки спектакля о подвиге пионеров-героев и в частности Зины Портновой, чьим именем назван пионерский лагерь, в котором разворачивается действие романа.

Награды 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года Зинаиде Мартыновне Портновой было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) с награждением орденом Ленина.

Примечания

Литература 

 
 
 Смирнов В. А. Зина Портнова / — Москва : Воениздат, 1980. — 101 с.
 
 «Салют пионерия» — М.: Издательство «Малыш», 1982.
 
 Солодов А. С. Девочка с косичками. — : ДОСААФ, 1975. — 127 с.

Ссылки 

 
 Биография.
 Солодов А. Девочка с косичками. Повесть.
 Набатов Г. Зина Портнова. Художественно-документальный рассказ.
 .
 Интервью с младшей сестрой Зины Портновой 02.01.2014 газета «Завтра».
 Открытие музея Зины Портновой, газета «Вечерний Петербург», 17 апреля 2015.
 Обаль, музей — фотографии от 13.01.2015 г. с информацией к ним

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Пионеры-герои
Женщины в Великой Отечественной войне
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Дети, награждённые государственными наградами
Расстрелянные на оккупированной территории СССР
Казнённые дети
Казнённые в 1944 году